Easdale steht für:

 Easdale (Insel), eine Insel der Slate Islands (Schottland) in Schottland

Easdale ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Easdale (1909–1995), englischer Komponist
 John Easdale (1919–1999), schottischer Fußballspieler